Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Nature Valley Classic) van 2018 vond plaats van 18 tot en met 24 juni 2018 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 37e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza kwam niet verder dan de tweede ronde. De Tsjechische Barbora Strýcová klopte haar voor de derde keer op rij, na eerdere overwinningen in Peking 2017 (eerste ronde) en in Eastbourne 2017 (tweede ronde).

De als vierde geplaatste titelverdedigster, Petra Kvitová uit Tsjechië, slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Slowaakse Magdaléna Rybáriková in drie sets. Kvitová wist voor de tweede keer het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar 25e WTA-titel, de vijfde van 2018. Zij incas­seerde US$ 163.085 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het zevende reekshoofd – zij strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Ashleigh Barty en Casey Dellacqua was de laatste gestopt met haar professionele tennisloopbaan. Barty speelde samen met Coco Vandeweghe – zij verloren al in de eerste ronde, van de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos en Kristina Mladenovic won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Belgisch/Nederlands koppel Elise Mertens en Demi Schuurs in de match-tiebreak. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daarnaast veertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Française Mladenovic ook veertien.

Naast Mertens en Schuurs waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2018
Birmingham